Ruhmbach ist ein Gewässername:

 Ruhmbach (Sodinger Bach), linker Zufluss des Sodinger Bachs in Sodingen, kreisfreie Stadt Herne, Nordrhein-Westfalen
 Ruhmbach, Oberlaufname in Essen des Rumbachs, rechter Zufluss der Ruhr im Stadthafen des kreisfreien Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rumbach